Стеченское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в восточной части Погарского района Брянской области. 

Административный центр — село Стечна.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Стеченского, Чеховского сельсоветов и части Берёзовского сельсовета.

Законом Брянской области от 4 июня 2019 года Стеченское сельское поселение было упразднено и включено в Вадьковское сельское поселение .

Население

Населённые пункты 

Ранее в состав сельского поселения также входил посёлок Красный, исключённый из учётных данных в 2011 году.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Погарского района
Упразднённые сельские поселения Брянской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году